Ngasamo steht für folgende geographische Objekte:

 Ngasamo (Tansania), Kleinstadt in Tansania
 Ngasamo (Busega), Gemeinde im Distrikt Busega, Tansania
 Ngasamo (Berg), Berg in Tansania
 Ngasamo River, Fluss in Tansania